Schudel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Schudel (1891–1918), Schweizer Chemiker und  Maler
 Hans Jakob Schudel (1915–2004), Schweizer Schachfunktionär und Schachspieler
 Hedwig Schudel (1906–2003), Schweizer Anwältin und Vorsteherin Militärischer Frauendienst
 René Schudel (* 1976), Schweizer Koch, Gastronom, Fernsehkoch, Unternehmer und Kochbuchautor